«Прогресс» — советский и российский футбольный клуб из Каменск-Шахтинского.

История 
Футбол в Каменске-Шахтинском зародился в середине прошлого столетия. Первой командой, представлявшей город в официальных соревнованиях, стала команда «п/я-25» бывшего производственного объединения «Химволокно». Затем она меняла названия на «Текстильщик», «Химик», «Каменск», «Прогресс».

Домашние матчи команда проводит на стадионе «Прогресс» (4000 мест).

Достижения 
 1963—1970 — «Прогресс». Чемпион Ростовской области 1961, 1962, 1975, 1976 и 1980 годов. Обладатель Кубка газеты «Молот» 1972 и 1975 годов, финалист 1962, 1974, 1977, 1979 и 1980 годов. Обладатель Кубка РСФСР среди КФК 1972 года. Участник чемпионатов СССР 1963—1970 годов (класс «Б», 1963—1969 — третий уровень, 1970 — четвёртый уровень). Лучший результат —  (1964).
 1996—1997 — «Каменск». Участник первенства России среди КФК 1996 и 1997 годов, зона «Юг». Лучший результат —  (1996). Финалист Кубка газеты «Молот» 1996 года. Обладатель областного Кубка Победы 1997 года.
 2002—2003 — СК «Прогресс». Победитель областного первенства в турнире команд  2001 года. Участник первенства России среди КФК 2002 и 2003 годов (зона ЮФО). Лучший результат —  (2002). С сезона-2004 команда принимает участие в чемпионате и первенстве Ростовской области. Лучший результат —  (2006). В чемпионате Ростовской области 2009 года команда не выступала. Наилучший результат в первенстве зоны «Север» —  (2015), а в плей-офф среди победителей четырёх зон команда заняла

Результаты 

   Год
   Турнир
    Место 
   И
   В
   Н
   П
   Мячи
   О
   1963
   Класс "Б", 3 зона РСФСР
   9
   30
   12
   7
   11
   39-31
   31
   1964
   Класс "Б", 3 зона РСФСР
   3
   30
   14
   8
   8
   46-33
   36
   1965
   Класс "Б", 3 зона РСФСР
   15
   38
   15
   4
   19
   53-48
   34
   1966
   Класс "Б", 3 зона РСФСР
   9
   34
   14
   6
   14
   44-34
   34
   1967
   Класс "Б", 3 зона РСФСР
   6
   38
   17
   10
   11
   54-40
   44
   1968
   Класс "Б", 2 зона РСФСР
   8
   38
   14
   13
   11
   51-43
   41
   1969
   Класс "Б", 3 зона РСФСР
   10
   34
   13
   6
   15
   41-38
   32
   1970
   Класс "Б", 2 зона РСФСР
   11
   34
   9
   14
   11
   40-41
   32
      ВСЕГО
   276
   108
   68
   100
   371-319
   284
   1996
   4-я лига (КФК), зона Юг
   5
   16
   8
   3
   5
   26-25
   27
   1997
   4-я лига (КФК), зона Юг
   7
   22
   9
   1
   12
   31-38
   28
   ВСЕГО
   38
   17
   4
   17
   57-63
   55
   2002
   Первенство КФК, зона ЮФО
   8
   38
   17
   8
   13
   50-48
   59
   2003
   Первенство КФК, зона ЮФО
   10
   42
   21
   3
   18
   56-52
   66
   ВСЕГО
   80
   38
   11
   31
   106-100
   125
   2004
   Чемпионат Ростовской области
   5
   14
   5
   4
   5
   33-22
   28
   2005
   Чемпионат Ростовской области
   11
   30
   11
   4
   15
   46-45
   37
   2006
   Чемпионат Ростовской области
   2
   26
   19
   5
   2
   59-18
   62
   2007
   Чемпионат Ростовской области
   7
   30
   15
   7
   8
   58-33
   52
   2008
   Чемпионат Ростовской области
   3
   26
   18
   1
   7
   58-27
   55
   2010
   Чемпионат Ростовской области
   5
   28
   17
   4
   7
   64-39
   55
   2011
   Чемпионат Ростовской области
   4
   30
   17
   5
   8
   50-41
   56
   2012
   Чемпионат Ростовской области
   8
   32
   15
   5
   12
   63-54
   50
   2013
   Первенство области — зона Север
   4
   18
   10
   3
   5
   55-29
   41
   2014
   Чемпионат области — Высшая лига
   16
   30
   2
   2
   26
   23-145
   8
   2015
   Первенство области — зона Север
   1
   14
   12
   1
   1
   50-8
   39
   2016
   Первенство области — зона Север
   4
   16
   10
   1
   5
   36-25
   37
   2017
   Первенство области — зона Север
   1
   14
   13
   0
   1
   53-10
   40
   2018
   Первенство области — зона Север
   1
   16
   12
   2
   2
   53-18
   42
   2019
   Первенство области — зона Север
   1
   14
   12
   2
   0
   59-11
   40
   2020
   Первенство области — зона Север
   4
   9
   5
   1
   3
   27-11
   20

   ВСЕГО
   347
   193
   47
   107
   787-536
   662
   ИТОГО
   741
   356
   130
   255
   1321-1018
   1086

Тренеры 
 Василий Иванович Колесов (1963—1965, 1967—1970).
 Михаил Моисеевич Антоневич, Заслуженный тренер РСФСР (1966).
 Сергей Владимирович Черемисов.
 Айрат Назифович Каримов.

Известные игроки

Примечания

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat

Футбольные клубы России
Каменск-Шахтинский
Футбольные клубы Ростовской области